Сан-Марино:

 Сан-Марино — карликова держава у Південній Європі, анклав у Італії.
 Сан-Марино — столиця держави Сан-Марино.
 Сан-Марино — річка, що протікає територіями Італії та Сан-Марино.
 Сан-Марино — американське місто в штаті Каліфорнія.